All Rise ( für „Alle aufstehen“) steht für:

 All Rise (Album), Musikalbum der Band Blue (2001)
 All Rise (Lied), Lied der Band Blue vom gleichnamigen Album (2001)
 All Rise, Originaltitel von All Rise – Die Richterin, US-amerikanische Fernsehserie (2019)